Mužská čtyřhra cinch Championships 2021 probíhala ve druhé polovině června 2021. Do deblové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu hraného na trávě nastoupilo dvacet čtyři párů. V roce 2020 byl turnaj zrušen pro koronavirovou pandemii. Obhájcem titulu z roku 2019 byl španělsko-britský pár Feliciano López a Andy Murray, jehož členové nestartovali společně. Murray do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Lópeze se stal Ital Jannik Sinner, s nímž skončil ve druhém kole na raketách Chorvatů Nikoly Mektiće a Mateho Paviće.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále za 78 minut zdolal americko-australskou dvojici Reilly Opelka a John Peers po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali devatenáctou společnou trofej, respektive po triumfu na French Open druhou v sezóně. Herbert na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý první deblový titul a pro Mahuta to bylo třicáté třetí takové turnajové vítězství. Jejich celková bilance v probíhající sezóně po skončení činila 25–7.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (2. kolo)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (semifinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2021
ATP Tour 2021